Bollweg steht für

 Bollweg, Ortschaft der Gemeinde Linau in Schleswig-Holstein

Bollweg ist der Name von

 Karl Bollweg (1856–?), deutscher Architekt und Stadtbaumeister aus Bremen mit Wirkungsorten in Hannover und Köln
 Otto Bollweg (1857–1927), deutscher Architekt